Foucherans, commune française du Doubs
 Foucherans, commune française du Jura